Рафига́ Махму́довна Шаба́нова (Рафига́ Махму́д кызы́ Шаба́нова, ; ) — советская гандболистка, заслуженный мастер спорта СССР (1976), Заслуженный тренер Азербайджана, Заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджанской ССР (1982). Вице-президент Федерации гандбола Азербайджана.

Биография 
Гандболом занималась с 19 лет. Выступала за клуб «Спартак» / ФСТ / «Автомобилист» (Баку). 

Окончила Азербайджанский государственный институт физкультуры и спорта (1968).

Обладательница Кубка ЕГФ 1982/83. Бронзовый призёр Спартакиад народов СССР 1975 года и 1979 года в составе сборной Азербайджанской ССР. Серебряный (1970—1974, 1976—1977) и бронзовый (1965, 1978, 1980, 1982—1984) призёр чемпионатов СССР. 

Олимпийская чемпионка (1976). Награждена медалью «За трудовое отличие» и азербайджанским орденом «Слава».

Являлась главным тренером женской сборной Азербайджана по гандболу и бакинского клуба АБУ.

Вице-президент Федерации гандбола Азербайджана.

Награды 
 Орден «Слава» (Азербайджан)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики (12 ноября 2022)

Примечания

Ссылки 
 
 Azərbaycan həndbolunun flaqmanı Rəfiqə Şabanova

Гандболистки СССР
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки ГК «Бакинка»
Выпускники Азербайджанской академии физкультуры и спорта
Преподаватели вузов Азербайджана
Заслуженные тренеры Азербайджана
Заслуженные деятели физической культуры и спорта Азербайджанской ССР
Гандбольные тренеры Азербайджана
Гандбольные тренеры СССР
Тренеры сборной Азербайджана по гандболу
Тренеры ГК АБУ